Ниже представлен список городов американского штата Мэриленд.

Общие сведения 
В Мэриленде насчитывается 157 инкорпорированных муниципалитетов: 29 городов (city), 123 малых города (town) и 5  (village). Все они вместе занимают 4,4 % площади штата, но в них проживает 26,2 % его населения. Некоторые крупные населённые пункты штата, такие как, например,  (население  жителей, площадь 83,4 км²),  (, 28 км²), Силвер-Спринг (, 20,5 км²),  (, 94,5 км²),  (, 46,7 км²),  (, 77,9 км²),  (, 45 км²) и Бетесда (, 34,2 км²), имеют большое население и впечатляющую площадь, но при этом юридически имеют статус «статистически обособленная местность», поэтому в нижеследующий список не включены.

«Рекордсмены» 

 Самый густонаселённый город: Балтимор — 593 490 чел.
 Самый малонаселённый город: Порт-Тобакко-Виллидж — 15 чел.
 Самый быстрорастущий город (по населению, 2000—2010):  — плюс 139,5 %
 Самый покидаемый жителями город (2000—2010):  — минус 21,3 %
 Самый покидаемый жителями город (2010—2019):  — минус 36,5 %
 Самый большой по площади: Балтимор — 238,41 км²
 Самый маленький по площади:  — 0,11 км²
 С самой большой плотностью населения:  — 4905 чел/км²
 С самой низкой плотностью населения: Порт-Тобакко-Виллидж — 38 чел/км²

Список 
Сортировка по умолчанию — по количеству жителей. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Города Мэриленда на сайте msa.maryland.gov Перепись населения США (2010) — Мэриленд // factfinder.census.gov // Архивировано из первоисточника 13 февраля 2020
 Населённые пункты Мэриленда на сайте city-data.com''
 Менее 1000 жителей
 1000—6000 жителей
 Более 6000 жителей
 

Мэриленд
Города